Змеевидные морские иглы, или змеерыбки (), — род морских лучепёрых рыб из семейства игловых (Syngnathidae). Распространены в северо-восточной части Атлантического океана. Обитают в прибрежных водах на глубине до 30 м. Максимальные размеры тела представителей рода варьируются от 15 до 30 см. Тело очень вытянутое, округлое в поперечном разрезе, покрыто панцирем с костными кольцами. Рыло закругленное, в виде трубки, его длина составляет менее половины длины головы. Спинной плавник сдвинут к хвостовой части тела. Брюшные, грудные, анальный  и хвостовой плавники отсутствуют. Самцы вынашивают икру в специальной выводковой сумке, расположенной на брюхе в хвостовой части тела.

Классификация 
В состав рода включают 3 вида:

Примечания 

Игловые